CEMI (Central European Management Institute) vzdělávací instituce se sídlem v Praze-Modřanech. Poskytuje jednoleté profesní vzdělání v devíti studijních programech. V češtině jsou vyučovány obory Ekonomika a finanční management, Veřejná správa, Management obchodu, Executive MBA, Bezpečnostní a krizový management, Management zdravotnictví a Corporate Master of Laws (LLM). V angličtině jsou to Global Business Leadership a Marketing Management and International Business. Institut byl založen v roce 2011, specializuje se na manažerské online vzdělávání a připravuje absolventy do řídicích a vrcholových pozic či na vlastní podnikání.

O škole 
CEMI patří mezi největší poskytovatele MBA a LLM vzdělání ve střední Evropě, ke studiu na institutu nastoupí každoročně kolem 300 studentů. Institut je akreditován jednou z nejvýznamnějších organizací v oblasti distančního vzdělávání a jeho kvality – Mezinárodní asociací distančního vzdělávání (International Association for Distance Learning – IADL), přičemž celý institut i obor Veřejná správa je akreditován také u Ministerstva vnitra ČR. CEMI je také členem oborové skupiny Ekonomika a podnikání Národního ústavu pro vzdělávání (dříve Národní ústav odborného vzdělávání), organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejímž cílem je zlepšování kvality českého školství a spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi především v rámci Evropské unie. Dále je členem Evropské asociace distančního vzdělávání (EADL – European Association for Distance Learning), Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) a Asociace malých a středních podniků (AMSP).

Studium 
CEMI poskytuje jednoleté profesní studium zakončené udělením profesního titulu MBA nebo LL.M. Nabízí sedm oborů v češtině a dva v angličtině, výuka všech programů probíhá převážně online formou.

Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, MBA a LLM studium nepatří v ČR mezi akademické tituly, proto jejich studijní programy není možné podle tohoto zákona akreditovat Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Studijní obory na CEMI jsou akreditovány Mezinárodní asociací distančního vzdělávání.

Studium na institutu CEMI je určeno všem s ukončeným alespoň bakalářským stupněm vysokoškolského vzdělání, popřípadě se středoškolským vzděláním a manažerskou praxí.

Obory

MBA obory v češtině 
 Bezpečnostní a krizový management
Obor je určen pro zaměstnance policejních a armádních sborů, hasičských sborů, bezpečnostních agentur, státní úředníky přicházející do kontaktu s krizovým řízením a plánováním a pracovníky ostatních složek integrovaného záchranného systému.
 Ekonomika a finanční management
Obor je koncipován tak, aby absolventi získali ucelený přehled o ekonomických a finančních aspektech podnikání, s ohledem nejen na český trh, ale také na mezinárodní prostředí, v němž většina firem působí. Tento studijní program je určen manažerům, ředitelům, vedoucím pracovníkům, podnikatelům či pracovníkům ekonomických a finančních oddělení ve firmách všech velikostí. Studium je vhodné také pro pracovníky v oddělení controllingu, účetnictví či ve státních institucích, jako jsou finanční úřady atd. 
 Executive MBA 
Obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu soukromých či státních společností či pro aspiranty na tyto pozice a je tedy průřezem manažerskými znalostmi důležitými pro členy vrcholového vedení firem.
 Management obchodu
Obor se zaměřuje na podnikání a business nejen v rámci ČR, ale také z mezinárodní perspektivy a akcentuje tak i globální charakter obchodování v 21. století. Tento studijní obor je ideální zejména pro pracovníky exportu, importu, marketingu, prodeje, nákupu, produktových oddělení či merchandisingu.
 Management zdravotnictví
Obor je vhodný především pro vedoucí pracovníky státních i soukromých zdravotnických zařízení, manažery zdravotních pojišťoven nebo farmaceutických firem či soukromé lékaře. Je koncipován a realizován ve spolupráci s pracovníky Institutu managementu zdravotnických služeb FM (IMZS) v Jindřichově Hradci.
 Veřejná správa
Obor je určen především pro starosty, místostarosty, primátory a tajemníky měst či obcí, dále také pro podnikatele a zaměstnance firem působících ve veřejné správě, případně pro státní úředníky i úředníky obcí s přenesenou působností. Obor kombinuje znalosti z managementu veřejné správy, historie státní správy a jejího vývoje v rámci ČR i EU, fungování Evropské unie a práva. Velký důraz je kladen na souvislosti týkající se veřejné správy v rámci Evropské unie, včetně Evropských fondů a možností jejich využití pro účely ČR a jejích regionů a obcí. Obor je navíc akreditován u Ministerstva vnitra ČR pro průběžné vzdělávání úředníků, podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

LLM obor v češtině 
 Corporate Master of Laws
Obor je určen právníkům, ať již podnikovým, samostatně působícím, nebo zaměstnancům či majitelům a partnerům právních kanceláří, kteří si chtějí dále prohloubit svoji kvalifikaci nejen v oblasti korporátního práva.

Obory v angličtině (MBA) 
 Global Business Leadership
Obor je určen zejména pracovníkům středního a vyššího managementu společností působících na mezinárodním trhu.  
 Marketing Management and International Business 
Obor je koncipován pro manažery zabývající se mezinárodním obchodem a marketingem ve firmách všech velikostí a napříč sektory.

Externí odkazy 
 Webové stránky institutu CEMI
 Institut CEMI opět podpoří cílevědomé handicapované na portálu pro sociální oblast Prahy 12
 Studium MBA: Jak vybírat to správné? na webu OnBusiness
 Vzdělávací institut CEMI nově otevřel studium Corporate Master of Laws webu Parlamentní listy
 Rozhovor s ředitelem CEMI Štěpánem Mikouna webu iHNed
 MBA studium se mění. Trendem je on-line na webu Finance
 Univerzity v blízké budoucnosti budou on-line na webu StudentPoint
 Stipendijní studium MBA pomáhá rozběhnout projekty na pomoc handicapovaným nejen v Praze na webu Praha.cz
 Institut CEMI podpoří stipendiem vzdělávání hendikepovaných na webu Novinky

Školy v Modřanech
Školy v Praze 4
Školy založené roku 2011